Vizentini peut désigner:

Patronyme 

 Albert Vizentini (1841-1906), violoniste, compositeur, metteur en scène, journaliste, écrivain et directeur de théâtre français ;
 Augustin Vizentini (1786-1836), auteur dramatique, comédien et lithographe français ;
 Ernest Vizentini (1872-1928), bassoniste français ;
 Jules Vizentini (1810-1882), acteur et auteur dramatique français.